Lechfeld-Bahn oder Lechfeldbahn steht für die Bahnverbindung von Augsburg nach Landsberg am Lech, bestehend aus folgenden drei Teilabschnitten:

Bahnstrecke Augsburg–Buchloe im Abschnitt Augsburg–Bobingen
Bahnstrecke Bobingen–Kaufering
Bahnstrecke Kaufering–Landsberg am Lech